Херль () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Трир-Саарбург. Подчиняется управлению Рувер. Население составляет 273 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,83 км². Официальный код — 07 2 35 044.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца